Voici une liste de galaxies spirales notables, classée en fonction de leur nom, de la constellation hôte, de la magnitude apparente et de la classification morphologique des galaxies.

Liste

Notes et références

Voir aussi 
 Galaxie spirale
 Listes de galaxies

galaxies spirales